Die fünfte Ausgabe des Europapokals der Fußball-Nationalmannschaften fand von April 1948 bis Dezember 1953 statt, erstreckte sich also über mehr als fünfeinhalb Jahre. Es nahmen die Nationalmannschaften Österreichs, Italiens, der Schweiz, Ungarns und der Tschechoslowakei teil. Nach acht Spielrunden stand Ungarn als Sieger fest.

Spielergebnisse und Tabelle 

|}

|}

Siegermannschaft 
Sándor Balogh, János Börzsei, József Bozsik, László Budai, Jenő Buzánszky, Zoltán Czibor, Ferenc Deák, Béla Egresi, Sándor Gőcze, Gyula Grosics, Géza Henni, Nándor Hidegkuti, József Károlyi, Mihály Kispéter, Sándor Kocsis, József Kónya, Imre Kovács, Károly Lakat, Mihály Lantos, Gyula Lóránt, György Marik, István Nagy, Mihály Nagymarosi, Péter Palotás, Ferenc Puskás, Ferenc Rudas, Károly Sándor, Gyula Szilágyi, Sándor Szűcs, Ferenc Szusza, Árpád Tagányi, Mátyás Tóth, István Turai, József Zakariás

Beste Torschützen 

1948
Fußballveranstaltung 1948
Fußballveranstaltung 1949
Fußballveranstaltung 1950
Fußballveranstaltung 1951
Fußballveranstaltung 1952
Fußballveranstaltung 1953